Platform Nederlandse Luchtvaart (voorheen Platform Duurzame Luchtvaart of PDL)
Democratisch-Liberale Partij (Partidul Democrat Liberal, PDL)